Prinsessan Alice av Albany (1883-1981) var en medlem av den brittiska kungafamiljen, dotter till prins Leopold, hertig av Albany (1853-1884) och hans maka, prinsessan Helene av Waldeck och Pyrmont (1861-1922), en syster till drottning Emma av Nederländerna.

Biografi

Tidigt faderlös växte hon upp på Claremont House i England, tillsammans med modern och den yngre brodern Charles Edward, senare Hertig Karl Edvard av Sachsen-Coburg-Gotha (1884-1954). Brodern blev far till prinsessan Sibylla av Sachsen-Coburg-Gotha, och prinsessan Alice var alltså kung Carl XVI Gustafs morfars syster.

Hon gifte sig 1904 med prins Alexander av Teck, (1874-1957), en bror till sedermera drottning Mary. Paret fick tre barn, en dotter och två söner. Den yngste sonen, Maurice, dog i späd ålder, medan den äldre, Rupert, viscount Trematon, var född med blödarsjuka och dog till följd av en olycka vid 21 års ålder.

1917 ändrade kung Georg V på den brittiska kungafamiljens användning av tyska titlar i landet, och svågern, prins Alexander, utnämndes i samband med det till 1:e earl av Athlone. Earlen av Athlone var Sydafrikas generalguvernör från 1924 till 1930 och som Kanadas generalguvernör under andra världskriget från 1940 till 1946. Prinsessan Alice fungerade då som vicekunglig gemål.

Prinsessan Alice blev med åren drottning Victorias sista överlevande barnbarn - och hon är den hittills infödda (icke ingifta) brittiska kunglighet som levt längst.

Anfäder

Referenser

Externa länkar

Kvinnor
Födda 1883
Avlidna 1981
Huset Sachsen-Coburg-Gotha
Huset Windsor
Brittiska prinsessor